Circular Quay - terminal de balsas em Sydney, Austrália

Localidades

Quay (Oklahoma)
Condado de Quay

Veja também
Quaye

Desambiguação